Майское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Краснокамском районе Пермского края Российской Федерации.

Административный центр — посёлок Майский.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Пермской области от 10 ноября 2004 года № 1747—359 «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований административной территории города Краснокамска Пермской области»

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Майское сельское поселение официальный сайт

Муниципальные образования Краснокамского района Пермского края
Упразднённые сельские поселения Пермского края
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году